Tizzoni – famiglia nobile italiana
 Guido Tizzoni – patologo italiano

Architetture 

 Casa Tizzoni – palazzo di Pisa
 Castello Tizzoni  – castello del Piemonte